Чернов, Сергей Александрович:
 Чернов, Сергей Александрович (1903—1964) — советский герпетолог.
 Чернов, Сергей Александрович (род. 1957) — российский военный врач, доктор медицинских наук, Герой Труда Российской Федерации. 
 Чернов, Сергей Александрович (род. 1979) — белорусский легкоатлет, выступающий в спортивной ходьбе.